Иван Павлович Бойцов (, дер. Чащёво, Владимирская губерния, Российская империя — 6 сентября 1988, Москва, РСФСР) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Калининского областного комитета ВКП(б) в годы Великой Отечественной войны (1938—1946). После войны — первый секретарь Ставропольского краевого комитета ВКП(б) — КПСС (1946—1956).

Биография 

Член РКП(б) с 1919 года. Выходец из крестьянской семьи, солдат, рабочий, красноармеец, он как истинный представитель народных масс в 1923 году был выдвинут на партийную работу. В 1927 году возглавил Парголовский районный комитет ВКП(б) Ленинградской области. В 1932—1934 годах после окончания Института красной профессуры работал преподавателем Военно-политической академии имени Ленина в г. Ленинграде. В 1934—1937 годах — парторг ЦК Монетного двора Наркомата финансов СССР.

В 1937—1938 годах — первый секретарь Дновского районного комитета, а затем Псковского окружного комитета ВКП(б).

С марта 1938 года — первый секретарь Калининского областного комитета ВКП(б) (до 1 июля 1938 года — и. о. первого секретаря). С началом Великой Отечественной войны руководил перестройкой хозяйства Калининской области на военные задачи, формированием народного ополчения и истребительных батальонов, эвакуацией промпредприятий на восток. С 17 октября 1941 до 1942 года — член Военного Совета Калининского фронта, организатор партизанского движения и подполья на временно оккупированной территории области. Внёс значительный вклад в восстановление разрушенных гитлеровцами городов и посёлков области.

С 1946 по 1956 год — первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б)-КПСС.

В 1956—1961 годы — заместитель, а затем — первый заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. В 1961—1962 годы — заместитель председателя Комиссии советского контроля Совета Министров СССР.

С января 1963 года — на пенсии.

Член ЦК КПСС (1952—1961). Кандидат в члены ЦК КПСС (1939—1952). Депутат Верховного Совета СССР 1-5-го созывов.

Похоронен на Новокунцевском кладбище.

Награды  и звания 
 3 ордена Ленина (07.02.1949, 14.09.1956, ...)
 орден Октябрьской Революции (28.07.1976)
 орден Отечественной войны 1-й степени
 орден Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985)
 орден Дружбы народов (28.07.1986)
 орден Красной Звезды
 медали

Примечания

Ссылки 
 Биография на knowbysight.info
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&1E9/11649de9/Source Биография на az-libr.ru]
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Первые секретари Калининского обкома КПСС
Первые секретари Ставропольского крайкома КПСС
Первые секретари Псковского окружкома ВКП(б)
Похороненные на Кунцевском кладбище
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Совета Национальностей от Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС